Zahir bzw. Az-Zahir ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Abdul Zahir (1910–1982), afghanischer Premierminister während der Regierungszeit von König Zahir Shah
 Ahmad Zahir (1946–1979), afghanischer Sänger
 Khalida Zahir (1927–2015), erste sudanesische Ärztin
 Khoda Dad Zahir (* 1985), afghanischer Fußballtrainer
 Abdallah ibn Zakariya ibn Musa (az-Zāḫir; 1680–1748), syrischer melkitischer Diakon und Buchdrucker
 Az-Zāhir li-iʿzāz dīn Allāh (1005–1036), siebenter Kalif der Fatimiden
 Az-Zāhir bi-amr Allāh (1175–1226), 35. Kalif der Abbasiden
 Az-Zahir Bilbay, Sultan der Mamluken in Ägypten im Jahr 1467
 Az-Zahir Ghazi (1172–1216), ayyubidischer Fürst von Aleppo

Siehe auch:
 Der Zahir, Roman von Paulo Coelho
 Sahir
 Zahiri